Воронец — русская фамилия, род растений, топоним и другие название. Могут означать:

Известные люди 
Воронец — дворянский род.
 
 Воронец, Евстафий Николаевич (XIX век) — писатель по православно-миссионерским вопросам.
 Воронец, Игорь Павлович (род. 1938) — смоленский композитор и педагог, брат О. Б. Воронец.
 Воронец, Константин Петрович (1902—1974) — сербский механик и математик, член Сербской Академии наук.
 Воронец, Пётр Васильевич (1871—1923) — русский математик и механик, отец К. П. Воронца.
 Воронец, Яков Владимирович (1795—1866) — генерал-лейтенант от пехоты русской армии.

 Воронец, Надежда Степановна (1881—1979) — русский и советский палеонтолог.
 Воронец, Ольга Борисовна (1926—2014) — эстрадная певица, народная артистка РСФСР.

Топонимы 
 Белоруссия
 Воронец — озеро в Поставском районе Витебской области.
 Россия
 Воронец — хутор в Каменском районе Воронежской области.
 Воронец — деревня в Немском районе Кировской области.
 Воронец — река в Елецком районе Липецкой области.
 Воронец — село в Елецком районе Липецкой области.
 Воронец — ручей в Хотынецком и Знаменском районах Орловской области.
 Воронец — село в Троснянском районе Орловской области.
 Воронец — ручей в Новосокольническом районе Псковской области.
 Воронец — деревня в Белёвском районе Тульской области.
 Воронец — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.
 Румыния
 Воронец — монастырь в Румынии.
 Воронец — река в Румынии, приток Молдовы.

Другие значения 

 Воронец — род растений семейства лютиковые.
 Воронец — одно из названий тонколистного пиона.
 Воронец — в русской избе — поддерживающая балка в системе крепления крыши, брус от печи до стены, или полка для посуды на верхнем уровне избы.

См. также 
 Грай-Воронец